Nederland was een van de deelnemende landen aan het Europees kampioenschap voetbal vrouwen 2017 in Nederland. Het is de derde deelname voor het land aan een EK. Oranje kwam in de groepsfase uit tegen België, Denemarken en Noorwegen. Na de groepsfase kwam het team in de kwartfinale tegen Zweden (2–0), in de halve finale tegen Engeland (3-0) en in de finale werd opnieuw Denemarken getroffen. In de finale werden de Denen met 4–2 verslagen, dit betekende dat Nederland voor het eerst Europees kampioen werd bij het vrouwenvoetbal.

Kwalificatie en voorbereiding op het toernooi
Omdat Nederland als gastland rechtstreeks is geplaatst voor het toernooi zijn er door het elftal enkel oefenwedstrijden gespeeld.

Wedstrijden

Hoofdtoernooi 
Bij de loting voor de groepsfase van het EK in Nederland werd Nederland als gastland in Groep A ondergebracht. Het team speelt één wedstrijd in Utrecht, één in Rotterdam en één in Tilburg. Ook België, Denemarken en Noorwegen kwamen in Groep A terecht.

Uitrustingen

Selectie

Afvallers

Groepsfase

Groep A

Nederland – Noorwegen

Nederland – Denemarken

België – Nederland

Knock-outfase

Kwartfinale (Nederland – Zweden)

Halve finale (Nederland – Engeland)

Finale (Nederland – Denemarken) 

2017
Nederland
EK 2017